1. Mityng Żywiec Cup – międzynarodowy mityng lekkoatletyczny, który odbył się 8 czerwca 2001 na Stadionie Olimpii w Poznaniu. 

Zawody zostały uznane przez czytelników Przeglądu Sportowego za najlepszą imprezę sportową w Polsce w roku 2001.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2001 w lekkoatletyce
2001
2001 w polskim sporcie